St. Jude Medical, Inc. () — производитель медицинского оборудования, со штаб квартирой в Литтл Канаде, штат Миннесота, США, в пригороде Сент — Пол. Компания имеет производственные мощности по всему миру и более 20 направлений видов деятельности. Продукция компании продаётся более чем в 100 странах мира. Основные рынки компании: США, Европа (Россия в том числе), Латинская Америка и Азиатско-Тихоокеанский регион.
Компания была названа в честь Святого апостола Фаддея.

St. Jude Medical была основана в 1976 году и стала публичной в 1977 году. Начиная с 2010 года включена в список 500 крупнейших компаний США Fortune 500.
Президентом и главным исполнительным директором компании является Майкл Т. Руссо.

В начале 2017 года St. Jude Medical была поглощена компанией Abbott Laboratories за $25 млрд.

История

Ранняя история 
В 1972 году в Университете штата Миннесота под руководством доктора Деметре Николоффа были разработаны двустворчатые искусственные клапаны сердца. Для дальнейшего развития и продвижения проекта в 1976 году Мануэль Вильяфанья, основал St. Jude Medical, после успешной продажи своей первой компании Cardiac Pacemakers, Inc.

В феврале 1977 году компания становится публичной и уже в октябре того же года, доктор Николофф имплантировал пациенту первый искусственный сердечный клапан St Jude Medical. Новый клапан был покрыт пиролитическим графитом, что предотвращало нежелательное свертывание крови.

В 1981 ЛаВерн Риз, главный операционный директор St. Jude Medical, становится исполнительным директором компании и вскоре принимает решение о начале разработок собственного углеродного покрытия для клапанов. Это решение привело к юридическим спорам с компанией CarboMedics, являющейся на тот момент единственным поставщиком углеродного покрытия для St. Jude Medical. На фоне продолжающихся судебных разбирательств в 1984 году Риз был отстранён от управления и в 1985 году его заменил Лоуренс Лемкуль в качестве президента и исполнительного директора St. Jude Medical. После смены руководства St. Jude Medical урегулировала иск с CarboMedics и обе компании заключили соглашение, позволившее St. Jude Medical продолжать разрабатывать и производить ограниченные количества собственного углеродного покрытия.

В 1986 году, первый сердечный клапан St. Jude Medical с собственной технологией углеродного покрытия был имплантирован в организм человека в Германии. Позднее, в том же году, St. Jude Medical расширилась за счёт приобретения компании BioImplant производящей тканевые клапаны сердца.

1990-е 
Компания учредила свой международный отдел, расположенный в Брюсселе, в 1990 году. В апреле 1991 года St. Jude Medical и Hancock Jaffe Laboratories образуют совместное предприятие Heart Valve Company с целью продвижения на американский рынок новых тканевых клапанов сердца. Первый совместный клапан был имплантирован пациенту в 1994 году.

В марте 1993 года Рональд Матрикария, экс президент североамериканского подразделения компании Eli Lilly & Company, заменил Лоуренс Лемкуля.

Рональд Матрикария настаивал на диверсификации и расширении St. Jude Medical. В июне 1994 года St Jude объявила о приобретении Pacesetter, Inc. за $ 500 млн., являющейся подразделением Siemens AG и вторым по величине производителем кардиостимуляторов в мире.

В январе 1996 года, St. Jude Medical приобрела компанию Daig Corporation, производящую сердечные катетеры для диагностических и терапевтических целей, за 425 млн.$. В тот же месяц St. Jude Medical стала единственным владельцем Heart Valve Company, выкупив долю Hancock Jaffe Laboratories. В сентябре 1996 года St.Jude Medical приобрела бразильскую компанию Biocor Industria, специализирующуюся на производстве тканевых клапанов сердца.

В 1997 году St. Jude Medical приобрела за 352 млн.$ третьего по величине производителя имплантируемых кардиовертер-дефибрилляторов — компанию Ventritex.

В феврале 1999 года, St. Jude Medical приобретает Angio-Seal подразделение Tyco International. Angio-Seal занималась производством коллагеновых пробок для закрытия дефектов в стенках кровеносных сосудов. Матрикария покинул пост исполнительного директора St Jude в марте 1999 года. Вместо него CEO компании стал Терри Шеперд, при этом Матрикария сохранил пост председателя совета St. Jude Medical Matricaria retained chairmanship of the St. Jude Medical board..

2000-е 
В 2004 году CEO St. Jude Medical Терри Шеперд уходит в отставку. Во время его пребывания на посту генерального директора, стоимость акций компании увеличилась на 277 %. Новым президентом компании становится Даниель Старкс, который в 1986—1996 занимал должность главного исполнительного директора Daig Corporation и с 2001 года работавший в St. Jude Medical операционным директором.

В январе 2005 года, St. Jude Medical приобрела компанию Endocardial Solutions за 272 млн.$. Endocardial Solutions занималась производством диагностических и терапевтических устройств, используемых для терапии фибрилляции предсердий. Позднее, в том же году, St. Jude Medical приобрела компанию Advanced Neuromodulation Systems, второго по величине производителя и поставщика медицинских устройств, применяемых для терапии хронической боли и неврологических расстройств. Сумма сделки составила 1,3 млрд. $.

В 2008 году St. Jude Medical приобрела израильскую компанию MediGuide, разработавшую технологию обнаружения медицинских устройств внутри тела человека с помощью небольших датчиков применяемых во время медицинских процедур.

2010-е 
В октябре 2010 года St. Jude Medical приобрела AGA Medical за 1,3 млрд.$, специализирующуюся на производстве медицинских изделий для закрытия и восстановления дефектов в сердце.
Также в 2010 году St. Jude Medical приобрела LightLab Imaging, компанию разработавшую технологию оптической когерентной томографии.

В 2010 году St. Jude Medical инвестировала в опцион на приобретение CardioMEMS Inc., разработавшей технологию дистанционного контроля кровяного давления в лёгочной артерии у пациентов с сердечной недостаточностью. CardioMEMS Inc. была приобретена в мае 2014 года.

В августе 2012 года, St. Jude Medical перестраивает свою деятельность. Компания сократила свои четыре подразделения до 2: имплантируемые электронные системы и оборудование для сердечно-сосудистой системы. Компания также централизовала такие отделы как маркетинг и информационные технологии, при этом компании пришлось уволить 5 % своих сотрудников по всему миру.

В 2013 году St. Jude Medical приобрела швейцарскую компанию Endosense, разработавшую медицинский катетер с функцией измерения давления прикладываемого доктором на стенку сердца пациента во время процедуры абляции. Сумма сделки составила 130 млн.$.

В июне 2013 года, St. Jude Medical заключила ряд соглашений в соответствии с которыми компания инвестировала в акционерный капитал Spinal Modulation, Inc. в размере 40 млн.$. В мае 2015 года компания завершила сделку по приобретению Spinal Modulation, разработчика системы нейростимуляции Axium. St. Jude Medical приобрела частную компанию, разработчика миниатюрных безвыводных водителей ритма — Nanostim Inc.за $ 123,5 млн в октябре 2013 г.. Вскоре было получено одобрение на продажу этой системы в Европе.

В июле 2015 года компания объявила о своем намерении приобрести производителя систем для кардиологии Thoratec Corporation за 3,4 млрд.$, и уже в октябре сделка была завершена.

В сентябре 2015 года, St. Jude Medical объявил, что Даниэль Старкс уходит в отставку, а с 1 января 2016 года, Майкл Руссо становится президентом, генеральным директором и членом совета директоров St. Jude Medical, при этом Д. Старкс остался исполнительным председателем совета директоров.

История приобретений 
Ниже приведена иллюстрация крупных слияний и поглощений компании St. Jude Medical и предшественников (не полный список):

Направление деятельности 
St. Jude Medical производит имплантируемые кардиовертер-дефибрилляторы; кардиостимуляторы; электрофизиологические катетеры; оборудование для закрытия дефектов сосудов; системы картирования и визуализации сердца; системы визуализации (оптическая когерентная томография; продукты восстановления структуры сердца; устройства для нейростимуляции. Деятельность компании делится на два подразделения: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы; и производство и поставка

Компания имеет в распоряжении шесть технологических центров, расположенных в Брюсселе, Пекине, Токио, Остине, Сент-Поле и Сильмаре (Калифорния) Центры задействованы для постоянного обучения врачей и предоставляют возможность моделирования медицинских процедур с помощью оборудования и технологий St. Jude Medical.

Продукция 
Компания также производит линейку имплантируемых кардиовертер-дефибрилляторов ASSURA и кардиоресинхронизирующие устройства Оба устройства используют технологию четырёхполюсного электрода, для стимуляции левой стороны сердца в нескольких местах.

В 2013 году компания начала продажи устройства Ilumen Optis для диагностики и оценки состояния пациентов с ишемической болезнью сердца.. В устройстве используется метод оценки фракционного резерва кровотока для измерения внутриартериального давления и технология оптической когерентной томографии, позволяющая врачам визуально оценивать просвет сосудов.

Технологии

MediGuide 
St. Jude Medical производит систему кардионавигации и визуализации в режиме реального времени MediGuide, которая формирует флюороскопические изображения. Кроме того, технология позволяет обнаруживать имплантируемые устройства, с помощью специальных датчиков, а также снижает дозу облучения пациентов время проведения кардио-васкулярных вмешательств.

Nanostim 
В октябре 2013 года компания приобрела и начала разработку безэлектродных кардиостимуляторов Nanostim. Система состоит из миниатюрного кардиостимулятора, имплантированного с помощью катетера в сердце.

CardioMEMS 
В июне 2014 года St. Jude Medical приобрела и приступил к разработке системы CardioMEMS HF, технология беспроводного контроля давления в легочной артерии (PAP), применяемая для оценки работы сердца.
Проведённые клинические исследования CHAMPION, доказали эффективность системы, а госпитализация пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы снизилась на 37 %.

Примечания

Ссылки 
 St. Jude Medical на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам

Производители медицинского оборудования США